Pozzetto ima više značenja:
 Pozzetto, Ancona
 Pozzetto, Padova
 Pozzetto, Treviso